Ittar ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico/Henryk Ittar (1773–1850), in Catania geborener polnisch-italienischer Architekt.
 Sebastiano/Sebastian Ittar (1778–1847), in Catania geborener polnisch-italienischer Architekt.
 Stefano/Stefan Ittar (1724–1790), in Owrucz geborener polnischer Architekt.